IVE puede referirse a:

 Aborto inducido, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
 IVE, grupo musical de Corea del Sur.